Atalanta – w mitologii greckiej piękna uczestniczka łowów kalidońskich
 Atalanta BC – włoski klub piłkarski z siedzibą w Bergamo
 Jezioro Atalanta – jezioro w Rogers w stanie Arkansas
 Atalanta (opera) – opera skomponowana przez Händla w 1736
 Atalanta (film) – film w reżyserii Jeana Vigo
 Operacja Atalanta – unijna misja rozpoczęta 8 grudnia 2008 u wybrzeży Somalii
 Vanessa atalanta – motyl z rodziny rusałkowatych
 Atalanta – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Santa Catarina